Cet article traite des différents résultats (palmarès, statistiques et records) obtenus à ce jour par la joueuse de tennis américaine Serena Williams.

Palmarès 
Pour les tableaux récapitulatifs :
 0 : au moins une participation dans la catégorie et sur la surface
 — : aucune participation
 total de titres (total de titres en intérieur)

Titres en simple (73) 
Serena Williams est la  la plus titrée de l'ère Open, elle a remporté 73 titres. Elle est détentrice du record de titres en Grand Chelem dans l'ère open avec 23, à un trophée des 24 titres de Margaret Court (dont 11 ont été acquis pendant l'ère amateur du tennis (avant ère open)).

Finales en simple (25) 
Serena Williams a perdu 25 finales en simple dans sa carrière :

Titres en double (23) 
Serena Williams a remporté 23 titres en double dont 14 du Grand Chelem, tous avec sa sœur aînée Venus Williams. Ce qui fait d'elles la  (ex-aequo avec Natasha Zvereva & Gigi Fernández) meilleure paire de double féminin de l'ère open en Grand Chelem.

Finales en double (2)

Titres en double mixte (4)

Finales en double mixte (3)

Résultat dans les compétitions principales 
Serena Williams a atteint la finale de 15 des 17 titres majeurs du tennis (toutes catégories confondues) et a remporté 13 de ces 17 titres :
 elle a remporté en simple : les 4 tournois du grand chelem, l'or Olympique et le Master
 elle a remporté en double : les 4 tournois du grand chelem et l'or Olympique mais n'a pas atteint la finale du Masters
 elle a remporté en mixte : Wimbledon et l'US Open mais a seulement été finaliste à l'Open d'Australie et à Roland Garros. Elle n'a de plus, jamais participé aux Jeux Olympiques en mixte.

Parcours en Grand Chelem 
Les résultats dans les différents tournois du Grand Chelem en simple dames puis double dames et enfin double mixte :

|-
|1998
|
|
|
|
|-
|1999
|
|
|
|
|-
|2000
|
|
|
|
|-
|2001
|
|
|
|
|-
|2002
|
|
|
|
|-
|2003
|
|
|
|
|-
|2004
|
|
|
|
|-
|2005
|
|
|
|
|-
|2006
|
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|-
|2009
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|-
|2011
|
|
|
|
|-
|2012
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|-
|2017
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|-
|2020
|
|
|colspan="2"|Annulé
|
|-
|2021
|
|
|
|colspan="2"|

|-
|1997
|
|
|
|
|-
|1998
|
|
|
|
|-
|1999
|
|
|
|
|-
|2000
|
|
|
|
|-
|2001
|
|
|
|
|-
|2002
|
|
|
|
|-
|2003
|
|
|
|
|-
|2007
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|-
|2009
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|-
|2012
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|-
|2017
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|

|-
|1998
|
|
|
|
|-
|1999
|
|
|
|
|-
|2012
|
|
|
|
|-
|2013 à 2018
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|

Parcours aux Jeux olympiques 
Les défaites sont en rouge. Le résultat de chaque épreuve ainsi que les sets perdus sont en gras :

Parcours aux Masters 
 Depuis 2003 cette compétition à un déroulement particulier : les 8 meilleures joueuses de la saison sont réparties en 2 groupes. 3 matchs de poules permettent de classer et ainsi sélectionner les 2 meilleures de chaque groupe pour les demi-finales. Round Robin désigne ces matchs de poules (en blanc les victoires, en rose les défaites).
 Pour chaque édition, le tour en gras est le dernier match et donc le résultat.
 Toutes les éditions auxquelles Serena Williams a participé se sont déroulées sur dur.

Parcours en Premier Mandatory, Premier 5 puis WTA 1000(à partir de 2009) 
Découlant d'une réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois WTA « Premier Mandatory » et « Premier 5 » sont les "descendants" des Tier I qui existaient de 1988 à 2008. Elles constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem. À partir de 2021, les catégories sont renommées WTA 1000.

Parcours en tier I (jusqu'en 2008)

Parcours en Fed Cup 
Ci-après le détail des titres, des rencontres en simple puis en double . Les sets perdus sont en gras et la défaite en rose.

Statistiques en carrière 
Serena Williams est la  (après Lindsay Davenport) à récupérer 2 fois la place de  mondiale en fin d'année au cours de sa carrière.

Source : Profil WTA

En simple 
Tous les matchs sont inclus dans les statistiques (y compris ceux disputés dans les tableaux de qualifications).

Par catégorie de tournoi 
Section mise à jour, après l'Open d'Australie 2021.

 Les liens mènent au tableau du tournoi
 1T = , 2T = , 3T = , HF = 1/8 de finale, QF = 1/4 de finale, DF = 1/2 finale, F = finale, V = Victoire
 À = Absence ou Forfait, RR = Round Robin, Bar = Tour de barrage, N/O : Tournoi Non Organisé, Q : Qualifications
 HF* ; QF * ; DF * = dernier tour perdu par forfait (avant match)
 T / P : Nombre de titres / nombre de participations
 V / D : Matchs gagnés / matchs perdus
 O.A. = Open d'Australie, Wim = Wimbledon, R-G = Roland Garros, U.S. = US Open

Année après année 
 La Fed Cup n'est pas prise en compte en tant que tournoi (joué ou remporté) mais les rencontres sont incluses dans les tableaux de statistiques.
 La Hopman Cup étant organisée par l'ITF, les rencontres ne sont pas prises en compte dans les statistiques.
  à l'issue de l'Open d'Australie 2021. Tableau créé grâce au récapitulatif de l'activité tennistique de Serena Williams d'après la WTA et l'ITF .

Carrière Globale et détaillée

En double 
À noter que toutes les rencontres ont été disputées aux côtés de sa sœur aînée Venus Williams hormis :
 La rencontre en barrage de Fed Cup contre l'Italie, disputée en 2015 aux côtés d'Alison Riske.
 Le tournoi de Leipzig en Allemagne (Tier II sur moquette en intérieur), disputé en 2002 aux côtés de Alexandra Stevenson et remporté (4 matchs).
 Le tournoi de Tokyo au Japon (Tier II sur dur en extérieur), disputé en 2002 aux côtés de Martina Navrátilová (1 victoire et 1 défaite).
 Le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande (International sur dur en extérieur), disputé en 2020 aux côtés de Caroline Wozniacki (3 victoires et 1 défaite).

Par catégorie de tournoi 
Section mise à jour à l'issue de la fin de saison 2020.
 Les liens mènent au tableau du tournoi
 1T =  tour, 2T =  tour, HF = 1/8 de finale, QF = 1/4 de finale, DF = 1/2 finale, F = finale, V = Victoire
 À = Absence ou Forfait, Bar = tour de barrage , N/O : Tournoi Non Organisé
 2T* ; DF * ; QF* = dernier tour perdu par forfait (avant match)
 T / P : Nombre de titres / nombre de participations
 V / D : Matchs gagnés / matchs perdus
 O.A. = Open d'Australie, Wim = Wimbledon, R-G = Roland Garros, U.S. = US Open

Carrière Globale et détaillée

En mixte

Confrontations avec ses principales adversaires 
Section mise à jour en fin de saison 2020.

Adversaires rencontrés plus de 5 fois 
Confrontations lors des différents tournois WTA avec ses principales adversaires (5 confrontations minimum et avoir été membre du top 10).
 Classement par pourcentage de victoires puis meilleur classement WTA en cas d'égalité.
 Pour les colonnes : En finale, En Grand Chelem, Sur gazon, Sur terre battue et Sur dur :
 Pourcentage de victoire (Nombre de Victoires / Nombre de Défaites).
 — : signifie qu'aucun match n'a été joué en finale, dans la compétition ou sur la surface.
 Les nombres  sont le record de la colonne (maximum de victoire ou de défaite) ; faire glisser la souris dessus pour plus de détails.
 Seules les cases dont les ratios sont inférieurs (en rouge) ou égaux (en beige) à 50 % sont colorées.

Les joueuses retraitées sont en gris.

Joueuses ayant un bilan neutre face à Serena Williams 
Joueuses comptant autant de victoires que de défaites face à Serena Williams :

Joueuses ayant un bilan positif face à Serena Williams

Autres adversaires (prestigieux)

Records personnels

Aux Jeux Olympiques 
Les records concernent le tennis féminin depuis ces débuts. Le cas échéant cela est .
Après les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro :

 Médailles d'or olympiques : 4 (3 en double et 1 en simple, codétenu avec Venus Williams).
 Médailles d'or olympiques en double : 3 en 2000, 2008 et 2012 (codétenu avec sa partenaire et sœur Venus Williams).
 Plus jeune personne  à remporter l'or olympique  en double : à 19 ans et 2 jours (en 2000 à Sydney).
 Doublé olympique (simple et double) : 1 en 2012 (codétenu par Venus Williams et Helen Wills).
 Doublé olympique (simple et double) sans concéder un set : 1.
 Titres olympiques en simple sans concéder un set  : 1 en 2012 .
 Titres olympiques en double sans concéder un set dans : 1 en 2012 (codétenu par Gigi Fernandez & Mary Joe Fernandez).
 Titres olympiques en double sans être tête de série : 2 (codétenu avec sa partenaire et sœur Venus Williams) .
 Plus petit nombre de jeux perdus en finale olympique en simple : 1 (victoire sur Maria Sharapova 6-0, 6-1).
 Plus petit nombre de jeux perdus en finale olympique en double : 2 en 2000 et 2008.

En Grand Chelem 
Les records concernent le tennis féminin depuis le début de l'ère open (1968). Le cas échéant cela est .

Serena Williams a remporté 39 titres du Grand Chelem (23 en simple, 14 en double et 2 en mixte), elle est la  joueuse la plus titrée (à égalité avec Billie Jean King)  derrière Margaret Smith Court, Martina Navrátilová (ayant respectivement remporté 64 et 59 titres). Dans l'ère open elle est  devancée par Navrátilová (Court & King ayant remporté moins de 39 titres depuis 1968).

Serena Williams détient le record de titres en simple en Grand Chelem : 23. Elle est la   derrière les 24 trophées de Margaret Smith Court.
 Titres en simple :
 total : 23.
 à l'Open d'Australie : 7 (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017).
 à l'US Open : 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 & 2014) (codétenu par Chris Evert).
 sur une même surface  : 13 sur dur (7 Open d'Australie et 6 US Open).
 en étant trentenaire : 10
 les plus éloignés : 19 ans (entre le  et dernier titre c-a-d : US Open 1999 - Open d'Australie 2017).
 années en remportant au moins un titre : 14.
 années en remportant au moins deux titres : 7.
 doublés Open d'Australie - Wimbledon  : 4 (2002, 2009, 2010 et 2015).
 doublés consécutifs Open d'Australie - Wimbledon  : 2 (codétenu par Steffi Graf).
 4 à la suite  : 2 (RG-Wim-US en 2002 & OA en 2003 puis US en 2014 & OA-RG-Wim en 2015) (codétenu par Steffi Graf).
 Matchs en simple :
 remportés : 325.
 remportés à l'Open d'Australie : 81

Classement WTA 
 Plus vieille joueuse à être  mondiale. (classement introduit en 1975).
 Plus longue période (ininterrompue) à la tête du classement WTA : 186 semaines (co-détenu par Steffi Graf).

Matchs remarquables 
Les sets perdus sont en gras. Section mise à jour après l'Open d'Australie 2017, le lundi .

Défaites à la  place (32 en simple et 1 en double) 
Serena Williams a passé 310 semaines au sommet du tennis mondial en simple. Elle a perdu 32 rencontres contre 25 adversaires distinctes durant ces périodes. Chacune est séparée de la suivante d'un trait brun, la dernière semaine est incluse :
 Du lundi  au lundi  soit 57 semaines pour 5 défaites.
 Du lundi  au lundi  soit 4 semaines pour 1 défaite.
 Du lundi  au lundi  soit 11 semaines pour 3 défaites.
 Du lundi  au lundi  soit 2 semaines sans défaites.
 Du lundi  au lundi  soit 49 semaines pour 4 défaites.
 Du lundi  au lundi  soit 186 semaines pour 19 défaites.
 Depuis le lundi , soit une semaine sans défaite.

Serena Williams a passé 8 semaines au sommet du tennis mondial en double (avec sa sœur Venus Williams). Du lundi  au lundi . Elles ont perdu une rencontre durant cette période.

Victoires contre la  mondiale (17) 
Serena Williams a remporté 17 matchs contre la  mondiale contre 8 adversaires distinctes (un record), elle est devancée par Martina Navratilova qui compte 18 victoires sur la leader du classement WTA.

Victoires sur le top 10 (177)

Match avec un retournement de situation

Matchs remportés sans perdre un jeu (7 en simple et 2 en double) 
Serena Williams a remporté 9 matchs sans perdre le moindre jeu au cours de sa carrière : 7 en simple et 2 en double.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

 
 
 
 
 Site officiel de Serena Williams

Navigation 

Palmarès d'un joueur de tennis
Palmares